Bukit Melintang (Bangkinang Barat), een plaats in Indonesië
Bukit Melintang (Wampu), een plaats in Indonesië